Köpernitz – frazione della città tedesca di Rheinsberg
 Köpernitz – frazione della città tedesca di Ziesar